L'ufficio del Consiglio privato è un organismo governativo in diversi paesi:

 Ufficio del Consiglio privato, per l'amministrazione del governo canadese;
 Ufficio del Consiglio privato, per l'amministrazione del governo britannico.